Брайтшайд ():

 Брайтшайд (Гессен) — населённый пункт в Гессене
 Брайтшайд (Вестервальд) — населённый пункт в Рейнланд-Пфальце
 Брайтшайд (Хунсрюк) — населённый пункт в Рейнланд-Пфальце
 Рудольф Брайтшайд (1874—1944) — немецкий политик-социалист

См. также 
Брайтшайдт